Le Republičke lige 1983-1984 (Leghe repubblicane 1983-1984) furono la 38ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1984-1985.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Bošković (Rudar Velenje) con 21 reti.
.

Croazia

Ovest

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Nord

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Est

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il Polet di Bosanski Brod è una squadra dalla Bosnia.
.

Sud

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Nessuna retrocessione per l'allargamento del campionato da 12 a 14 squadre.
.

Spareggi
Le vincitrici dei gironi Ovest e Sud e le prime due classificate dei gironi Nord ed Est si sfidarono per un posto in Druga Liga 1984-1985 (Doigravanje za prvaka Hrvatske, play-off per il titolo di campione croato). A prevalere fu il .

Semifinali

Finale
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.06.1984|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.06.1984

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Serbia 
Torneo a 16 squadre, la vincitrice (e promossa in Druga Liga 1984-1985) fu il .

Kosovo 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1984-1985.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1983-1984
Druga Liga 1983-1984
Kup Maršala Tita 1983-1984

Collegamenti esterni 
  Stagione 1983-1984 su HRnogomet
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1983-1984 su sportsport.ba
  Stagione 1983-1984 e risultati su rsssf.com
  Hrvatska republička liga 1945-91 su sportnet.rtl.hr

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava